Поди:
 Поди (Вороновский район) — деревня, Вороновский район, Гродненская область, Беларусь.
 Поди (Франция) —  коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр, округ Исудён.